CBD steht für:
 Cannabidiol, ein Phytocannabinoid aus der Hanfpflanze
 cash before delivery, englisch für „Kasse vor Lieferung“, siehe Vorkasse
 Central Business District, ein in der Stadtgeografie verwendetes, aus dem Englischen entlehntes, „Synonym“ für das Geschäftszentrum einer Stadt, siehe Innenstadt

 chemical bath deposition, siehe chemische Badabscheidung
 Component Based Development (oder auch Component Based Software Engineering – CBSE), siehe Komponentenbasierte Entwicklung
 Convention on Biological Diversity, UN-Konvention, deutsch Übereinkommen über die biologische Vielfalt
 kortikobasale Degeneration (oder corticobasale Degeneration), eine langsam fortschreitende neurodegenerative Erkrankung
 Le Club des bandes dessinées, (frz. für: Der Club der Comics), 1964 umbenannt in Centre d’Études des Littératures d’Expression Graphique
 Cost Break Down, ein in der Industrie üblicher Begriff für die Kostenaufschlüsselung eines Teilepreises, meistens in Form eines speziellen Formulars
 Car Nicobar Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen auf Car Nicobar, indische Inselgruppe der Nikobaren

cbd steht für:
 Carijona (Sprache) (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene karibische Sprache der Carijona in Kolumbien

Abkürzung